Miejscowości w USA:
 Oil City – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Caddo
 Oil City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Oil City – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern